Der Biathlon-Weltcup 2001/02 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen, in die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Olympischen Winterspiele in Salt Lake City ein. Titelverteidiger bei den Herren war der Franzose Raphaël Poirée und bei den Frauen die Schwedin Magdalena Forsberg.

Männer

Ergebnisse Männer

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Ergebnisse Frauen

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonstatistiken bei Biathlonworld.com

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 2001/02
2001
Biathlonveranstaltung 2001
Biathlonveranstaltung 2002